British Broadcasting Corporation, de Britse publieke omroep
Brown, Boveri & Cie, een Zwitsers elektrotechnisch bedrijf
BBC (automerk), een Italiaans historisch automerk
Bouwbegeleidingscommissie, de raad die zich bezighoudt met de huisvesting van de Tweede Kamer

Zie ook

BBC Micro, een computer ontwikkeld voor de Britse omroep door Acorn Computers
BBC Sessions (Led Zeppelin), een album van die muziekband
BBC Sessions (The Who), idem
BBCode of BulletinBoard Code, een opmaakstandaard voor elektronische tekst